Раджави — фамилия. Известные носители:

 Раджави, Масуд — один из лидеров иранского антихомейнистского сопротивления
 Раджави, Мирьям — супруга Масуда Раджави, общественный деятель Франции